Axmann ist der Familienname folgender Personen:

 Artur Axmann (1913–1996), deutscher nationalsozialistischer Funktionär, Reichsjugendführer
 David Axmann (1947–2015), österreichischer Journalist und Schriftsteller
 Dominik Axmann (* 1999), deutscher Handballspieler
 Elisabeth Axmann (1926–2015), rumäniendeutsche Schriftstellerin
 Emil Axmann (1887–1949), tschechischer Komponist
 Ferdinand Axmann (1838–1910), österreichischer Graphiker und Maler
 Friedrich Axmann, nach heutigem Forschungsstand entweder ein Schriftsteller in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts oder ein Pseudonym Karl Mays
 Hanna Axmann-Rezzori († 2000 in Saint-Firmin-sur-Loire), Malerin, Schauspielerin, Schriftstellerin, geb.am  14. Juli 1921 als Hannelore Axmann in Bochum
 Hans Axmann (1862–1934), deutscher Dermatologe
 Heike Axmann (* 1968), deutsche Handballspielerin
 Johann Ignatz Anton Axmann (1778–1836), deutscher Lithograph
 Josef Axmann (1793–1873), österreichischer Kupferstecher
 Julius Axmann (1858–1929), österreichischer Politiker
 Natalie Axmann (* 1997), deutsche Handballspielerin